Arête est un nom commun féminin qui peut désigner :
 l'arête, « barbe de l'épi de certaines graminées » (notion de botanique) ;
 l'arête, « partie ou ensemble du squelette d'un poisson » (notion d'ichtyologie) ;
 l'arête, « ligne d'intersection de deux plans » ou « angle saillant formé par la rencontre de deux surfaces » (notion de géométrie dans l'espace, d'architecture, etc.) ;
 l'arête ou crête, « ligne qui sépare deux versants d'une montagne » (notion de géographie physique, de géologie, d'orographie, d'alpinisme, etc.) ;
 l'arête, dans la théorie des graphes, un lien entre deux sommets dans un graphe non orienté.
 Arête, « angle ou tranchant que font deux surfaces droites ou courbes d'une pierre quelconque.
 Les arêtes de poisson, réseau souterrain dans la ville de Lyon.

Voir aussi 
 L'arété, en grec ancien, est un nom commun désignant l'excellence ou la vertu.
 Appareil en arête-de-poisson (architecture).